

Sigle 
 Namibia Football Association – Federazione calcistica della Namibia
 Nigeria Football Association – Federazione calcistica della Nigeria
 Nondeterministic Finite Automaton – Automa a stati finiti non deterministico
 National Futures Association – Associazione Nazionale dei Futures

Codici 
 nfa – codice ISO 639-3 della lingua dhao